Virtanen o Wirtanen es un apellido finlandés que significa "pequeño río" (de virta, "río", y -nen, "pequeño"); es el apellido más común en Finlandia. Puede referirse a, por orden alfabético de apellidos:

 Artturi Ilmari Virtanen (1895-1973), químico y profesor universitario finlandés, premio Nobel de química.
 Carl Alvar Wirtanen (1910-1990), astrónomo estadounidense, descubridor de cometas y asteroides.
 Janne Virtanen (n. 1968), atleta de fuerza finlandés, campeón de el hombre más fuerte del mundo.
 Ville Virtanen (n. 1975), alias Darude, DJ finlandés y productor de música.
 Ricardo Virtanen (n. 1964), Escritor, poeta y músico madrileño, de origen finlandés.

Y también:
 46P/Wirtanen, un pequeño cometa del sistema solar.
 (1449) Virtanen, un asteroide del cinturón principal descubierto por Yrjö Väisälä y nombrado en honor a Artturi Ilmari Virtanen.
 Virtanen, un cráter lunar.
 Virtanen, un cóctel.